Kruke bezeichnet

 Kruke (Gefäß),  niederdeutscher Begriff für Krug, Vorrats- oder Abgabegefäß in einer Apotheke

Kruke ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Kruke (* 1972), deutsche Historikerin, Germanistin und Soziologin
 Wilhelm Kruke (1887–1978), deutscher Maler und Grafiker

Siehe auch: